Карапетян, Кристина:
 Карапетян, Кристина Игоревна (род. 1992) — российская и казахстанская волейболистка.
 Карапетян, Кристина Сергеевна (род. 1990) — российская легкоатлетка.